Hiempsal est le nom de deux souverains de Numidie

 Hiempsal I, fils de Micipsa, régna avec son frère Adherbal et fut assassiné par Jugurtha
 Hiempsal II, fils de Gauda, le demi-frère de Jugurtha; père de Juba